Leubnitz (Vogtland), een plaats in de gemeente Rosenbach/Vogtl. in de Duitse deelstaat Saksen 
 Leubnitz (Werdau), een plaats van de gemeente Werdau in de Duitse deelstaat Saksen 
 Leubnitz-Neuostra, een stadsdeel van Dresden in de Duitse deelstaat Saksen